Krahmer ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Krahmer (1914–1976), britischer Jazz-Schlagzeuger und Gründer des Jazz-Labels Esquire
 Constantin Krahmer (* 1986), deutscher Jazzmusiker
 Erich Krahmer-Möllenberg (1882–1942), deutscher Verwaltungsjurist
 Felix Krahmer (1853–1906), deutscher Verwaltungsbeamter
 Franz Krahmer (1851–1930), preußischer Landrat und Regierungspräsident
 Gerhard Krahmer (1890–1931), deutscher Archäologe
 Gustav Krahmer (1839–1905), deutscher General und Schriftsteller
 Heinrich Krahmer (1782–1843), deutscher Architekt und Baubeamter
 Heinz Krahmer (1941–1992), deutscher Bauunternehmer, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (FDP)
 Herbert Krahmer (1917–1975), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Holger Krahmer (* 1970), deutscher Europapolitiker (FDP)
 Jello Krahmer (* 1995), deutscher Ringer
 Ludwig Krahmer (1810–1895), deutscher Pharmakologe
 Marianne Meyer-Krahmer (1919–2011), deutsche Historikerin, Lehrerin und Schriftstellerin
 Susanne Heinhold-Krahmer, österreichische Hethitologin
 Wilhelm Krahmer (1846–1922), deutscher Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Frieder Meyer-Krahmer (* 1949), deutscher Ökonom und Innovationsforscher

Siehe auch:
 Kramer
 Cramer
 Gramer